Pawel Plotnikow () ist der Name folgender Personen:

* Pawel Artemjewitsch Plotnikow (1920–2000), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Pawel Igorewitsch Plotnikow (* 1947), sowjetisch-russischer Mathematiker
 Pawel Michailowitsch Plotnikow (1917–2015), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Pawel Sergejewitsch Plotnikow (* 1995), russischer Billardspieler